Berlagebrug (Amsterdam)
Berlagebrug (Groningen)
Berlagebrug (Hoge Veluwe)